Абдрашит Аитов — участник Крестьянской войны 1773 — 1775 гг. в чине полковника.

Биография 
Абдрашит Аитов родился в семье ясачных татар д. Абдулово Бугульминского ведомства.

Примкнул к восстанию Е. Пугачёва в ноябре 1773 года и был одним из предводителей повстанческого движения в Башкортостане.
Отряд Аитова А. действовал в районе п. Мелекеса, Тиинска, Биляр-Озера и других населённых пунктов Казанской губернии, Черемшанской крепости, Новой Закамской линии и Бугульминской слободы.

В феврале 1774 года взят в плен в бою с правительственными войсками под командованием П. Д. Мансурова около Бузулукской крепости.

Находился под следствием в Оренбургской секретной комиссии, был бит кнутом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 «Крестьянская война 1773—1775 гг. на территории Башкирии». Уфа, 1975.
 «Пугачёвщина». М.; Л., 1929. Т. 2. С. 346.
 «Емельян Пугачёв на следствии». М., 1997.
 Гвоздикова И. М. Салават Юлаев. «Исследование документальных источников». Уфа, 1992.
 «Материалы для истории Пугачёвского бунта» // Пермский сборник. М., 1860. Кн. 2.
 Лимонов Ю. А., В. В. Мавродин, В. М. Панеях. «Пугачёв и пугачёвцы». Л., 1974.

Ссылки 
 http://www.yanzori.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:2012-10-12-10-43-07&catid=37:2011-02-08-06-08-21&Itemid=69
 

Башкирские тарханы
Предводители башкирских восстаний
Участники восстания Пугачёва